Aryna Siarhiejeuna Sabalenka (biał. Арына Сяргееўна Сабаленка; ur. 5 maja 1998 w Mińsku) – białoruska tenisistka, triumfatorka Australian Open 2023 w grze pojedynczej, US Open 2019 i Australian Open 2021 w grze podwójnej, reprezentantka kraju w rozgrywkach Pucharu Federacji. Liderka rankingu deblowego WTA od 22 lutego do 4 kwietnia 2021.

Kariera tenisowa 
W karierze zwyciężyła w pięciu singlowych i jednym deblowym turnieju rangi ITF.

W 2017 roku osiągnęła finał zawodów w Tiencinie, w którym przegrała 5:7, 6:7(8) z Mariją Szarapową. Wygrała też jedne singlowe i jedne deblowe zawody kategorii WTA 125K series.

W sezonie 2018 osiągnęła finał w Lugano (zarówno w singlu, jak i w deblu) i Eastbourne (zwycięstwo nad Plíškovą i Radwańską) oraz półfinał w Cincinnati, a następnie triumfowała w New Haven i Wuhanie.

W 2019 roku zdobyła trofeum singlowe w Shenzhen, a w San Jose doszła do finału. Następnie triumfowała w Wuhanie i Zhuhai. W grze podwójnej razem z Elise Mertens zwyciężyły w zawodach w Indian Wells, Miami, a także podczas wielkoszlemowego US Open.

W sezonie 2020 zwyciężyła w zawodach w Dosze, pokonując w finale Petrę Kvitovą. W październiku w Ostrawie triumfowała zarówno w grze pojedynczej, jak i w grze podwójnej – w meczu mistrzowskim zawodów singlowych wygrała z Wiktoryją Azaranką, a w grze podwójnej zwycięstwo odniosła w parze z Elise Mertens, natomiast miesiąc później pokonała Belgijkę w finale zawodów w Linzu.

Na początku 2021 roku zwyciężyła w turnieju w Abu Zabi, pokonując w finale Wieronikę Kudiermietową. Razem z Mertens triumfowała w zawodach gry podwójnej na Australian Open. W meczu mistrzowskim pokonały Barborę Krejčíkovą i Kateřinę Siniakovą wynikiem 6:2, 6:3. W finale zawodów w Stuttgarcie przegrała z Ashleigh Barty 6:3, 0:6, 3:6. Rewanżu dokonała w finale w Madrycie, tym razem pokonując Australijkę 6:0, 3:6, 6:4. W Berlinie razem z Azaranką zdobyły tytuł w zawodach deblowych.

W 2022 roku ponownie osiągnęła finał zawodów w Stuttgarcie. Tym razem uległa w nim liderce rankingu Idze Świątek 2:6, 2:6. W czerwcu przegrała 5:7, 0:6 z Jekatieriną Aleksandrową w meczu mistrzowskim turnieju w ’s-Hertogenbosch.

23 sierpnia 2021 awansowała na najwyższe, 2. miejsce w rankingu singlowym WTA Tour. W deblu lokatę liderki rankingu osiągnęła 22 lutego 2021, po triumfie w Australian Open.

Historia występów wielkoszlemowych 
 Legenda

Występy w grze pojedynczej

Występy w grze podwójnej

Występy w grze mieszanej

Finały turniejów WTA

Gra pojedyncza 21 (12–9)

Gra podwójna 8 (6–2)

Finały turniejów WTA 125K series

Gra pojedyncza 1 (1–0)

Gra podwójna 1 (1–0)

Występy w Turnieju Mistrzyń

W grze pojedynczej

W grze podwójnej

Występy w Turnieju WTA Elite Trophy

W grze pojedynczej

Finały turniejów ITF

Gra pojedyncza 8 (5–3)

Zwycięstwa nad zawodniczkami klasyfikowanymi w danym momencie w czołowej dziesiątce rankingu WTA 
Stan na 15.03.2023

Bibliografia 

Białoruskie tenisistki
Ludzie urodzeni w Mińsku
Urodzeni w 1998
Triumfatorki Australian Open
Triumfatorki US Open
Tenisiści ziemni na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2020
Liderki rankingu deblowego WTA